El término baniwa se usa para referirse a varias etnias arawak que hablan lenguas diferentes:
Baniva pueblo indígena de la cuenca del Río Isana
Baniwa de Içana hablada por los kurripakos (Venezuela, Colombia, Brasil).
Baniwa de Guainia, lengua arawak de Venezuela y Brasil muy cercana al yavitero.
Baniwa-Yavita hablada por los yaviteros de Venezuela.

Cultura de Brasil